Standaard Bedrijfsindeling
State Bank of India
Slotemaker de Bruïne Instituut